Брони:
 Бро́ни — защитные материалы или его слои, обладающий достаточно большой прочностью, вязкостью и другими механическими параметрами, стоящими на высоком уровне показателей, выполняющий в том или ином случае функцию преграды от различного по силе и интенсивности воздействия на объект, окружаемый этим слоем.
 Брони — субкультура, фэндом.

Топоним 
 Брони — коммуна в Италии.
 Брони — деревня в Польше.